Velella  peut faire référence à:
 Velella, un genre de cnidaires hydrozoaires pélagique.
 , sous-marins de la Regia Marina, dont :
 Velella, lancé au début des  et ayant servi pendant la Première Guerre mondiale ;
 Velella, en service à partir de 1936 et ayant servi pendant la Seconde Guerre mondiale.